Giulianesi – abitanti di Giuliana
Giulianesi – abitanti di Giulianello
Giulianesi – abitanti di Giuliano Teatino
Giulianesi – abitanti di Giuliano di Lecce
Giulianesi – abitanti di Giuliano di Roma